Волоховщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Волоховщина — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Россия 
 Волоховщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.